Identity Crisis est une expression anglaise signifiant « crise d'identité ».

 Identity Crisis est une mini-série événement publiée par DC Comics.
Identity Crisis est le premier « vrai » disque de Thrice.
 est un film de Melvin Van Peebles.